Византи́йский обряд, греческий обря́д — литургическая система, разработанная в рамках Константинопольской православной церкви и принятая в других халкидонских церквях Востока (Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская православные церкви). Славяне и румыны приняли византийский обряд из Константинополя.

Используется различными православными и восточнокатолическими церквями. Обычно, когда говорят о «православном богослужении», имеют в виду именно византийский обряд, хотя существуют православные общины, использующие другую литургическую традицию, равно как и грекокатолики проводят богослужения по византийскому обряду.

Византийский обряд включает в себя божественную литургию, другие таинства (крещение, венчание, рукоположение, елеосвящение, покаяние, миропомазание), утреня, вечерня, часы, всенощное бдение, литургический календарь, церковные требы (отчитка бесов, монашеский постриг, освящение плодов земли). Также с византийским обрядом связан византийский стиль в архитектуре и интерьере, византийские литургические облачения, а также византийская иконография. 

Исторически византийский обряд развивался под сильным влиянием антиохийского. В частности, одним из основоположников византийского обряда был Иоанн Златоуст. При Юстиниане византийский обряд приобрел имперский стиль и такие компоненты как Трисвятое и Иже херувимы. К VII веку византийский обряд окончательно обособился от латинского и армянского. 

В настоящее время в византийском обряде практикуется два чина Божественной литургии: Литургия Иоанна Златоуста и Литургия Василия Великого. Кроме того, по средам и пятницам Великого поста совершается Литургия преждеосвященных даров. В дни памяти апостола Иакова, брата Господня может совершаться Литургия апостола Иакова. Все богослужения византийского обряда совершаются в рамках суточного (дневного) круга, седмичного круга и годового круга.

Совершение литургии по архиерейскому чину в византийском обряде имеет ряд особенностей (не изменяющих общего чинопоследования) и отличается особой торжественностью.

См. также 
 Православное богослужение и праздники
 Латинский обряд
 Восточные литургические обряды
 Западные литургические обряды
 Грекокатолики

Примечания

Литература 
 Шмеман А. Д. Введение в литургическое богословие. Париж, 1961.
 Настольная книга священнослужителя. Т. 1. — М.: Издательский Совет РПЦ, 1992.
 Тафт Р. Ф. Византийский церковный обряд. СПб. 2000.

Восточные литургические обряды
Христианское богослужение
Чинопоследования
Византия